Termin NMT1 ima više značenja.

 N-miristiltransferaza 1, ljudski enzim kodiran NMT1 genom
 Protein N-terminal metiltransferaza